een Amsterdams hotel en voormalige gevangenis in het Oostelijk Havengebied; zie Lloyd Hotel (hotel)
 de populaire benaming voor een jeugdgevangenis in Amsterdam; zie 't Nieuwe Lloyd